Blå har flere betydninger:

 Blå - en farve

Farven blå indgår i utallige ukunstneriske sammenhænge. Her er blot nævnt værker, der kun bærer farven selv som titel.

Film 
 Blå (film fra 1993) - film af Krzysztof Kieślowski
 Blå (film fra 1992) - dansk kortfilm af Eva Koch

Se også 
 Blue - det engelske ord for farven har ligeledes en række anvendelser ud over farven selv